Гельветика:

 Гельветика — семейство шрифтов класса нео-гротеск, относящийся к стилю шрифты без засечек.
 «Гельветика» — независимый полнометражный документальный фильм о типографике и графическом дизайне.